Johann Zanders ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Hans Wilhelm Zanders (1861–1915), deutscher Papierfabrikant